Hills Island ist der Name folgender Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Hills Island (Georgia)
 Hills Island (Maine)
 Hills Island (Maryland)
 Hills Island (Tennessee)

Siehe auch:
 Hill Island